Карлос Альберто Флорит (; , Генуя, Италия — , Сан-Исидро, Аргентина) — аргентинский государственный деятель, министр иностранных дел (1958—1959).

Биография 

Являлся ученым в области международного права.

В 1958—1959 гг. — министр иностранных дел Аргентины в администрации президента Артуро Фрондиси. Выступал за демократизацию континента и развитие латиноамериканской интеграции. В период его руководства МИД произошел инцидент с похищением на Кубе знаменитого аргентинского автогонщика Хуана Фанхио, который вскоре был отпущен повстанцами, заявившими, что пошли на этот шаг для того, чтобы весь мир узнал, что страна восстала против диктатуры Батисты.

Источники 

http://www.saltalibre.net/El-primer-canciller-de-Frondizi.html

Министры иностранных дел Аргентины
Выпускники Университета Буэнос-Айреса
Выпускники Юридического факультета Университета Буэнос-Айреса